Михаи́л Алекса́ндрович Виногра́дов (, село Заборовские Гаи, Рязанская губерния — , Рязань) — священник Русской православной церкви, русский композитор, протоиерей города Рязани.

Организатор и Регент Рязанского архиерейского хора, автор множества духовно-музыкальных сочинений.

Биография 
Михаил Виноградов родился в селе Заборовские Гаи (Спасское) Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника Александра Павловича (Виноградова). Отец Александр служил в церкви села Заборово, родового имения Скобелевых. Впоследствии Иван Никитич Скобелев был посаженным отцом при бракосочетании Михаила Виноградова.

C 1819 года по 1827 год Михаил был певчим архиерейского хора при архиепископе Рязанском и Зарайском Сергии (Крылове-Платонове) и святителе Филарете (Амфитеатрове). Достаточно быстро Михаил стал помощником регента. Обучался в Рязанской, а затем в Тверской духовной семинарии, которую окончил с аттестатом регента 2-го разряда.

По окончании семинарии с 1827 года по 1834 год был регентом архиерейского хора при архиепископах Рязанских: святителе Филарете (Амфитеатрове) и Григории (Постникове). С 1834 года был регентом того же хора при рязанских архиереях: Евгении (Казанцеве), святителе Гаврииле (Городкове), Смарагде (Крыжановском), Иринархе (Попове).

Часто находясь по обязанностям службы в Санкт-Петербурге где встречался с митрополитом Григорием (Постниковым), который не один раз настойчиво предлагал ему должность регента архиерейского хора в Петербурге. Там же познакомился с протоиереем Турчаниновым и А. Ф. Львовым, с которым впоследствии был в особенно близких отношениях. Знакомство это отразилось на переложениях и собственных сочинениях Виноградова, которые находились под сильным влиянием духовно-музыкального творчества Львова.

8 ноября 1834 года архиепископом Евгением (Казанцевым) рукоположен в чин диакона Рязанского кафедрального собора. 31 мая 1843 года святителем Гавриилом (Городковым) хиротонисан во священника к рязанской Благовещенской церкви. 16 января 1845 года переведен в Борисо-Глебский храм города Рязани. Кроме того, в течение 12 лет с 1845 по 1857 год находился на должности священника при церкви Рязанского Тюремного замка. В 1869 г. о. Михаил был назначен ключарём в кафедральный Христорождественский собор. В следующем году был переведён в Екатерининский храм г. Рязани, в котором прослужил до своей смерти. Так же на него возложили послушание духовника Рязанского благочиния.

С 1876 по 1879 годы — член Попечительства о бедных духовного звания.
23 апреля 1878 года получил сан протоиерея.

14 июля 1881 года определением Святейший Синод вынес постановление: «Переложенныя на ноты протоиереемъ Екатерининской церкви города Рязани Михаиломъ Виноградовымъ и одобренныя директоромъ придворной певческой капеллы следующия духовныя песнопения: „Херувимская песнь“ три номера, „Творяй ангелы…“, „Радуйтеся, праведные…“, „Во всю землю изыде…“, „Хвалите имя Господне…“, „О Тебе радуется…“, „Благословенъ грядый…“, „Духъ твой благий…“, „Явися благодать Божия…“ и „Зряще мя безгласна…“ разрешить къ употреблению при церковныхъ богослуженияхъ». 

В декабре 1887 года протоиерей Михаил Виноградов был по собственному прошению уволен за штат. Скончался  в 4 часа 40 минут в Рязани. Похоронен на Лазаревском кладбище города Рязани. На могиле был сооружен памятник из белого мрамора с датой его кончины и надписью «Пою Богу моему, дондеже есмь». В настоящее время памятник и надгробия реконструированы.  
…В Рязани скончался заштатный протоиерей Михаил Александрович Виноградов на 79 году своей жизни. Покойный о. протоиерей был не из ряда обыкновенных священнослужителей: он имел такого рода дарования, коими природа наделяет не каждого и которые сделали его известность не только в пределах Рязанской епархии, но и далеко за пределами её; он был отличный знаток церковного пения, искуснейший заправитель певческих хоров и один из даровитых церковных композиторов.

Был женат на Екатерине Павловне (в девичестве Благовещенская)(1816—1861). Жена по матери грузинка (из господ). Имел пятерых детей: Ольга, Мария, Александр (1849—1920), Василий (1852-?), Павел(1855—1919).

Талант, дарования и голос Михаила Александровича унаследовал его правнук — солист Большого театра
Николай Николаевич Озеров и праправнук — известный спортивный комментатор, народный артист РСФСР — Николай Озеров.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени, 1873 год
 Сан Протоиерея, 1878 год
 Орден Святой Анны 2-й степени, 1883 год
 Орден Святого Владимира 4-й степени, 1888 год

Память 
12 февраля 2007 года в Рязани по благословению Высокопреосвященного Павла, архиепископа Рязанского и Касимовского, при содействии Правительства и Думы Рязанской области состоялся I Фестиваль православной духовной музыки, посвященный памяти композитора протоиерея Михаила Виноградова. Организатор Фестиваля — Духовно-просветительский центр святителя Василия Рязанского. Фестиваль стал ежегодным.

Произведения 
Михаилу Виноградову принадлежат 37 духовно-музыкальных произведений, в том числе 11 переложений: 8 догматиков знаменного распева, стихира — «Богоначальным мановением» осьмогласная; «О Тебе радуется» греческого распева, стихира на Введение.

Наиболее известные сочинения 
 «Милость мира»
 «Тебе поем»,
 «Херувимские»: D-dur и Е-moll «Взбранной воеводе»
 «Хвалите имя Господне»,

Причастные стихи 
 «Радуйтеся праведнии»,
 «Во всю землю»,
 «В память вечную»,
 «Знаменася на нас»,
 «Явися благодать»,
 «Творяй ангелы»,
 «Блажени, яже избрал»,
 «Тело Христово приимите»,
 «Да исправится молитва моя»,
 «Ныне силы небесные»,
 «Тебе одеющегося светом».

Библиография 
 Металлов (священник) «Очерк истории православного церковного пения в России» (стр. 90—93).

Примечания

Литература

Ссылки 

 ВиноградовФёст. Ру — Фестиваль духовной музыки им. протоиерея Михаила Виноградова
 Церковные композиторы конца XIX — начала XX века
 Ноты сочинений протоиерея Михаила Виноградова на сайте iКлирос

Духовные композиторы
Священники Русской православной церкви
Похороненные на Лазаревском кладбище Рязани